Lassell steht für:
 William Lassell (1799–1880), britischer Astronom 
 Lassell (Mondkrater)
 Lassell (Marskrater)
 (2636) Lassell, Asteroid des Hauptgürtels
 Mount Lassell, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis